Skåre kan avse:

 Skåre, Karlstads kommun – en tätort i Karlstads kommun
 Skåre, Trelleborgs kommun – en småort i Maglarps socken i Trelleborgs kommun
 Skåre, Haugesunds kommun – i Norge